Alexandrowicz je priimek več oseb:
 Franz Alexandrowicz, avstro-ogrski general
 Karl Alexandrowicz, avstro-ogrski general